Джхалавар может означать:

 Джхалавар — город в штате Раджастхан, Индия.
 Джхалавар — туземное княжество в Британской Индии.
 Джхалавар — округ в штате Раджастхан, Индия.